Oldermann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Oldermann (1802–1874), deutscher Zeichner und Grafiker 
 Renate Oldermann (* 1950), deutsche Historikerin und Autorin 

Siehe auch:
 Ältermann